«Lagunillas» puede hacer referencia a:

Toponimia

en Argentina 
 Lagunillas del Farallón, localidad en la Provincia de Jujuy.

en Bolivia 
 Lagunillas, municipio y pueblo de Santa Cruz.

en Chile 
 Lagunillas, localidad en la Región de Coquimbo; 
 Lagunillas, centro de esquí;
en Costa Rica

 Lagunillas, distrito en el canton de Garabito, provincia de Puntarenas.

en España 
 Lagunillas, barrio de la ciudad de Málaga;
 Lagunillas (C.P. 29260), pedanía del municipio de Antequera, Málaga.
 Las Lagunillas (C.P. 14817), localidad del municipio de Priego de Córdoba, Córdoba.
 Lagunilla (C.P. 37724), municipio de Salamanca;
 Lagunillas (C.P. 47XXX), entidad 000103 del municipio de Simancas, Valladolid;
 Lagunilla de la Vega (C.P. 34116), localidad del municipio de Bustillo de la Vega, Palencia;
 Lagunilla de(l) Jubera (C.P. 26131), municipio de La Rioja.

en México 
 San Pedro Lagunillas, municipio en el estado de Nayarit;
 Lagunillas, municipio en el estado de San Luis Potosí;
 Lagunillas, municipio en el estado de Michoacán;
 Lagunillas, pueblo en el estado Michoacán.

en Perú 
 Lagunillas, bahía en el departamento de Ica.
 Lagunillas, laguna en el departamento de Puno.

en Venezuela 
 Lagunillas, pueblo en el estado Mérida;
 Lagunillas, municipio en el estado Zulia:
 Lagunillas, pueblo en el estado Zulia.

Belicismo

en Chile 
 Batalla de Lagunillas (1557), durante la Guerra de Arauco acaecida en las cercanías de la Laguna San Pedro, en la ribera sur del Río Biobío, cerca de su desembocadura.

Referencias